Backström ist der Familienname folgender Personen:

 Börje Backström (1908–1999), finnischer Generalleutnant
 Monica Backström (1939–2020), schwedische Künstlerin

Backström  steht für:
 Backström & Reinius, schwedisches Architekturbüro in Stockholm

Siehe auch:
 Backstrom
 Bäckström